To je seznam največjih letališč v bivši Jugoslaviji po številu potnikov na leto.

Reference

Jugoslavija